Il doppio del Marbella Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tomás Carbonell e Francisco Roig erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Pablo Albano e Lucas Arnold.

Andrew Kratzmann e Jack Waite hanno battuto in finale 6–7, 6–3, 6–4 Albano e Arnold.

Teste di serie
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (quarti di finale)
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (quarti di finale)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (primo turno)
 Hendrik Jan Davids /  Stephen Noteboom (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 1996
ATP Tour 1996